Cada equipe na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2016 deve nomear uma equipe de 23 jogadores (dos quais, três devem ser goleiros). Substituições por lesões são permitidas até 24 horas antes do primeiro jogo da equipe. Com a exceção da equipe do país sede, a lista com os jogadores convocados foi anunciada em 1 de dezembro de 2016.

Atlético Nacional 
Treinador:  Reinaldo Rueda

Auckland City
Treinador:  Ramon Tribulietx

América 
Treinador:  Ricardo La Volpe

Jeonbuk Hyundai Motors 
Treinador:  Choi Kang-hee

Kashima Antlers 
Treinador:  Masatada Ishii

Mamelodi Sundowns 
Treinador:  Pitso Mosimane

Real Madrid 
Treinador:  Zinédine Zidane

Ligações externas 
 

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2016
2016 no futebol